Лоуренс Эдвард «Ларри» Салливан-младший (; род. 10 сентября 1970, Нью-Хейвен, Коннектикут, США) — американский актёр кино и телевидения. Наибольшую известность получил по роли писателя Алана Окли в независимом фильме «Поездка» (2002), ориентированным на ЛГБТ-аудиторию. Также известен в роли полицейского Энди Экерса в сериале «C.S.I.: Место преступления» (2003—2014).

Биография 
Будущий актёр родился 10 сентября 1970 г. в городе Нью-Хейвен в штате Коннектикут, США, в семье Лоуренса и Шерил Салливанов.

Дебютировал в 1990-х. В начале карьеры снялся в двух ЛГБТ-фильмах, Преодолевая гравитацию и «Поездка» (в последнем сыграл главную роль, за которую получил премию Outtakes Dallas). Впоследствии сыграл офицера полиции Энди Экерса в телевизионном сериале «C.S.I.: Место преступления».

В 2011 озвучил помощника окружного прокурора Леонарда Петерсена в компьютерной игре «L.A. Noire».

Личная жизнь 
Ларри Салливан — открытый гей. Вместе с супругом, актёром Дэвидом Монахэном, воспитывает приёмного ребёнка.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актёры США
Киноактёры США
Актёры телевидения США
Актёры XXI века